The Conversation peut désigner :
 The Conversation, (en français : Conversation secrète), un film américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1974 ;
 The Conversation, un site web, média indépendant sans but lucratif, basé sur du contenu provenant de la communauté universitaire ;
 The Conversation, le huitième album studio du groupe Texas, sorti le .